Реквізи́т (від  — потрібне, необхідне від  — потребую) — багатозначний термін:

 Реквізит — Сукупність справжніх чи бутафорських речей, необхідних для вистави або кінозйомки; окремий предмет, потрібний акторові під час вистави або кінозйомки.
 Реквізити — у документознавстві — обов'язкові дані, які мають бути в кожному документі певного виду (наприклад, договорі, чеку, векселі) для визнання його дійсним (наприклад, назва документа, дата складання, сума, яка підлягає сплаті, назва платника, адреса тощо).
 Обов'язковий реквізит електронного документа — обов'язкові дані в електронному документі, без яких він не може бути підставою для його обліку і не матиме юридичної сили.
 Банківські реквізити — номер рахунку, установа банку, її код (МФО).
 Реквізити організації — адресні дані, телефони, що їх одна з сторін, які домовляються, повідомляє іншій для підтримування зв'язку.
 Реквізити книги — вихідні дані книги, дані про видавництво та друкарню (за державним стандартом України розміщуються на останній сторінці).

Посилання 

Багатозначні терміни